Bundestagswahlkreis 284 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Offenburg (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Emmendingen – Lahr (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Elbe-Havel-Gebiet und Haldensleben – Wolmirstedt (1990 bis 1998)